Slipknot (album), een album van de Amerikaanse metalband Slipknot
Slipknot (band), voornoemde metalband
Slipknot (tijdschrift), een Brits tijdschrift over breien
SlipKnot, een voormalige webbrowser